

Apodo 
Artistas
 Juan Alfonso Baptista (1976-), actor venezolano, apodado "El gato".
 Antonio Escudero (n/d), bailador español, apodado "El gato".
 Antonio González (1938-), cantante español, apodado "El gato".
 Félix Extremeño Prieto (19??-), humorista español - conocido como Félix "El Gato".
Futbolistas
 Ricardo Pérez Tamayo (1973-), futbolista colombiano, apodado "El gato".
 Omar Ortiz Uribe (1976-), futbolista mexicano, apodado "El gato".
 Félix José Hernández Sánchez (1976-), futbolista venezolano, apodado "El gato".
 Francisco Silva Gajardo (1986-), futbolista chileno, apodado "El gato".

Cine y televisión 
Películas
 El gato (1961), película mexicana - dirigida por Miguel M. Delgado.
 El gato (Le chat) (1971), película francesa - dirigida por Pierre Granier-Deferre. 
 El gato (1992), película mexicana - dirigida por Leopoldo Laborde. 
 El gato (Dr. Seuss' The Cat in the Hat) (2003), película estadounidense - dirigida por Bo Welch.
Telenovelas
 El gato (1976), telenovela argentina.